

Pessoas
Benjamin McKenzie
Scott McKenzie
Debbie Ferguson-McKenzie
Jacqueline McKenzie
Dan Peter McKenzie
McKenzie Lee
McKenzie Westmore
Jemma McKenzie-Brown

Localidades

McKenzie (Tennessee)
McKenzie (Alabama)
Condado de McKenzie

Veja também
Mackenzie

Desambiguações de sobrenomes